

Cinema 
 Initiation – film del 1968 diretto da William Wellburn

Musica 
Initiation – album di Todd Rundgren
Initiation – album di Tommy Emmanuel